Mariño puede referirse a:

Título Nobiliario 
 Marquesado de Mariño, título nobiliario español.

Divisiones administrativas 
 Municipio Mariño, en la isla Margarita, Venezuela.
 Municipio Mariño, en el estado Sucre, Venezuela.
 Territorio Federal Mariño, antigua entidad federal de Venezuela.